Interstate 895 peut se référer à :
 Interstate 895 (Maryland)

Voir aussi